Лью́їс () — англомовне чоловіче особове ім'я. З'явилось як англіфікована форма імен з інших мов. Може походити від ірландського імені Lugaid, німецького Людвіг (Ludwig), французького Луї (Louis). Може бути пов'язане з назвою острова Льюїс () з архіпелагу Зовнішні Гебриди.

Особи з ім'ям Льюїс 
 Льюїс Босс (; 1846—1912) — американський астроном, член Національної АН США (1889).
 Льюїс Воллес (; 1827—1905) — американський юрист, губернатор, генерал армії Півночі під час Громадянської війни у США в 1861—1865 роках, політичний діяч і письменник.
 Льюїс Гайн (; 1874—1940; 1874—1940) — американський фотограф
 Льюїс Гамільтон (; 1985) — британський автогонщик у класі Формула-1.
 Льюїс Генрі Мекін (; 1850—1917) — англо-американський імпресіоністський пейзажист.
 Льюїс Генрі Морган (; 1818—1881) — американський антрополог, етнограф і соціолог.
 Льюїс Голтбі (; 1990) — німецький футболіст англійського походження, півзахисник.
 Льюїс Гордон (; 1626—1653) — шотландський аристократ, вождь клану Гордон.
 Льюїс Данк (; 1991) — англійський футболіст, захисник.
 Льюїс Кант (; 1952) — мексиканський художник і письменник
 Льюїс Капалді (;  1996) — шотландський автор пісень, виконавець.
 Льюїс Касс (; 1782—1866) — американський політик.
 Льюїс Керрол (, справжнє ім'я — Чарльз Ла́твідж (Лю́твідж) До́джсон, ; 1832—1898) — англійський письменник, математик, філософ, автор «Пригод Аліси у Дивокраї».
 Льюїс Козер (1913—2003) — американський соціолог, здебільшого відомий завдяки вивченню конфлікту
 Льюїс Кук (; 1997) — англійський футболіст, півзахисник.
 Льюїс Майлстоун (; 1895—1980) — кінорежисер Голівуду, нагороджений 2 преміями «Оскар».
 Льюїс Мамфорд (; 1895—1990) — американський історик, соціолог і філософ техніки.
 Льюїс Медісон Термен (; 1877—1956) — американський психолог і педагог.
 Льюїс Нем'єр (; 1888—1960) — історик, професор сучасної історії Манчестерського університету.
 Льюїс Нокальс Коттінгем (; 1787—1847) — англійський архітектор і реставратор.
 Льюїс Пуллман (; 1993) — американський кіно- та телеактор.
 Льюїс Свіфт (; 1820—1913) — американський астроном.
 Льюїс Теваніма (; 1888—1969) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (1912).
 Льюїс Стоун (; 1879—1953) — американський актор.

Див. також 
 Льюїс (прізвище)

Англійські імена